Senhor - em inglês, abreviado Mr.
Ou ainda:
.mr
McCune-Reischauer - um dos sistemas mais utilizados da romanização em coreano
 Mr. & Mrs. Smith - um filme americano com Brad Pitt e Angelina Jolie.

Desambiguações de siglas